USV Nieuwleusen, een voetbalvereniging uit Nieuwleusen
 Unitas (Wageningen), voluit Unitas Studiosorum Vadae, een studentenvereniging uit Wageningen
 Unie van Surinaamse Vrouwen, een Surinaamse vrouwenrechtenorganisatie